Человек, который знал слишком много (Честертон) — сборник рассказов.
 Человек, который слишком много знал (фильм, 1934) — фильм Альфреда Хичкока.
 Человек, который слишком много знал (фильм, 1956) — фильм Альфреда Хичкока.
 Человек, который слишком много знал (Сверхъестественное) — эпизод телесериала.